Wiggin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Wiggin (* 1950), britischer Ruderer
 Chester M. Wiggin Jr. (1917–1973), amerikanischer Jurist
 Jerry Wiggin (1937–2015), britischer Politiker
 Kate Douglas Wiggin (1856–1923), amerikanische Kinderbuchautorin und Erzieherin